A Star Is Born může být:
 Zrodila se hvězda (film, 1937) (v originále A Star Is Born) – americký film režisérů Williama A. Wellmana z roku 1937
 Zrodila se hvězda (film, 1954) (v originále A Star Is Born) – americký film režiséra George Cukora z roku 1954
 Zrodila se hvězda (film, 1976) (v originále A Star Is Born) – americký film režiséra Franka Piersona z roku 1976
 Zrodila se hvězda (film, 2018) (v originále A Star Is Born) – americký film režiséra Bradleyho Coopera z roku 2018
 A Star Is Born (album, 1976) – soundtrackové album z roku 1976
 A Star Is Born (album, 2018) – soundtrackové album z roku 2018